Самоков може значити:

Изворно:
 Самоков, назив за топионицу руде

Топоними:
 Самоков (Бугарска), град и седиште истоимене општине у Софијској области, Бугарска
 Општина Самоков, општина у Софијској области, Бугарска
 Самоков (Македонски Брод), село у општини Македонски Брод, Југозападни регион, Северна Македонија
 Самоково, село у општини Куршумлија, Топлички округ, Србија
 Српски Самоков, некадашње село у Перничкој области, Бугарска